Viluyo steht für:

 Viluyo (Eskencachi), Streusiedlung im Kanton Eskencachi in der Provinz Charcas im Departamento Potosí, Bolivien
 Viluyo (Pantaleón Dalence), Ortschaft in der Provinz Pantaleón Dalence im Departamento Oruro, Bolivien
 Viluyo (Pacajes), Streusiedlung in der Provinz Pacajes im Departamento La Paz, Bolivien